Le terme flap peut désigner :

 Un volet de bord de fuite, un dispositif hypersustentateur ;
 La consonne battue alvéolaire voisée, appelée  ou  en anglais.